Gunungwangi (Argapura)
 Gunungwangi (Kaligesing)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing